James Scott kan syfta på:

Hertigen av Monmouth och Buccleuch, se James Scott, 1:e hertig av Monmouth
En skådespelare, se James Scott (skådespelare)